Драгош Григоре (; ) — румынский футболист, центральный защитник бухарестского «Рапида».

Клубная карьера 
Профессиональную карьеру начал в 2006 году в «ЧФР Тимишоара».

В 2008 году перешёл в столичный «Динамо».

С 2014 по 2015 года выступал за французский клуб «Тулуза». Следующие 3 года провёл в катарском клубе «Ас-Сайлия».

В 2018 году стал игроком болгарского «Лудогорца».

В 2021 году подписал контракт с бухарестским «Рапидом».

Карьера за сборную 
9 февраля 2011 года состоялся дебют за национальную сборную Румынии в матче Международного турнира в Кипре против хозяев турнира (1:1). Всего Григоре провёл 38 матчей за сборную.

Гол за сборную

Достижения

«Динамо» Бухарест 
 Обладатель Кубка Румынии: 2011/12
 Обладатель Суперкубка Румынии: 2012

«Лудогорец» 
 Чемпион Болгарии: 2018/19, 2019/20, 2020/21
 Обладатель Суперкубка Болгарии: 2019

Примечания 

Футболисты Румынии
Игроки сборной Румынии по футболу
Игроки ФК «Динамо» Бухарест
Игроки ФК «Тулуза»
Игроки ФК «Ас-Сайлия»
Игроки ФК «Лудогорец»
Игроки ФК «Рапид» Бухарест